Erik eller Eric Pettersson kan syfta på:

 Erik Pettersson i Ersbacken (1889–1955), svensk lantbrukare och riksdagsledamot
 Erik Pettersson (tyngdlyftare) (1890–1975), svensk tyngdlyftare
 Eric Petterson (1890–1979), svensk klarinettist och musikhandlare
 Eric Pettersson (biografägare) (1897–1981), svensk biografägare
 Eric Pettersson (1929–2005), svensk generaldirektör
 Erik Pettersson (cyklist) (född 1944), svensk cyklist känd under namnet Erik Fåglum
 Erik Pettersson (bandyspelare) (född 1995), svensk bandyspelare
 Erik Pettersson (fotbollsspelare)

Se även 
 Erik Petersson